Agency Township peut désigner les lieux suivants aux États-Unis :

 Agency Township, un township du comté de Wapello en Iowa ;
 , un township du comté d'Osage (Kansas) ;
 Agency Township, un township du comté de Buchanan (Missouri) ;
 , un township du comté de Roberts (Dakota du Sud).

Homonymie de townships